Abusir, a l'oest d'Alexandria, antiga Taposiris Magna.
 Abusir al centre del Delta del Nil, l'antiga Djedu i després Busiris.
 Abusir al-Melek, prop de Saqqara, on hi ha un complex funerari amb piràmides que forma part del conjunt denominat «Memfis i la seva necròpolis», declarat Patrimoni de la Humanitat.